Hajdú Gyula (1840?–1912?) vízmérnök
Hajdu Gyula a Természettudományi Szemle szerkesztője 
Hajdu Gyula (helyenként Hajdú) (1886–1973) nemzetközi jogász, egyetemi tanár
Hajdu Gyula (1927–2019) pápai prelátus, kanonok, rektor
Hajdú Gyula (1957–) kenus
Hajdu Gyula tanár